NGC 4892 (другие обозначения — UGC 8108, MCG 5-31-78, ZWG 160.81, PGC 44697) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
4892
Волосы Вероники (созвездие)
Скопление Волос Вероники
Галактики, открытые в 1785 году